Cuminum maroccanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Peter Hadland Davis och Ian Charleson Hedge. Cuminum maroccanum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
maroccanum